Алексе́й Никола́евич Спи́рин () — советский и российский футбольный судья всесоюзной (20.12.1982) и международной категорий, председатель инспекторского комитета РФС.

Биография 
Окончил МИФИ. В 35 лет получил международную категорию, став самым молодым арбитром ФИФА в истории СССР.

Провёл более 50 международных матчей как на уровне национальных сборных, так и в европейских кубках, обслуживал первый матч финала Кубка УЕФА 1991 года. Судил матчи чемпионата мира в Италии в 1990 году — один матч в поле и два на линии, чемпионата Европы в Швеции в 1992 году (матч открытия Швеция — Франция), одну игру на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.

Завершил карьеру судьи в начале 90-х.

В чемпионатах России провёл 9 игр.

После завершения работы в качестве арбитра работал в структурах РФС, в том числе генеральным секретарём РФС. Позже возглавил инспекторский комитет РФС, стал директором Кубка Первого канала по футболу, выступал экспертом в телевизионных футбольных программах.

Младший брат Пётр Спирин (1957—2011) также работал футбольным арбитром, обслуживал матчи чемпионата в 1993—2002 годах.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Спирин 
 Алексей Спирин: НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ К СУДЬЯМ
 Алексей Спирин: «С нетерпением жду Кубка Первого канала»
 http://www.gazeta.ru/sport/2006/01/a_513928.shtml

Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи России
Судьи всесоюзной категории
Судьи на летних Олимпийских играх 1988 года
Выпускники МИФИ‎